Josep Molins i Fàbregas (Sabadell, 1906 - 1978), músic, instrumentista i compositor
 Josep Molins i Lanas (La Jonquera, 1873 - Santa Coloma de Farners, 1924), músic i compositor de sardanes
 Josep Molins i Montes (Sabadell, 1933), atleta
 Josep Molins i Negre (), alcalde de Barcelona 1855-1856